Маркус Эгглер (; 22 января 1969, Тун, Берн, Швейцария) — швейцарский кёрлингист, второй игрок команды Швейцарии на Олимпийских играх 2002 и 2010 годов.

Достижения 
 : бронза (, ).
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : бронза ().
 : серебро (, ), бронза ().

Примечания

Ссылки 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы мира по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года